Pierre Massé peut désigner :
 Pierre Massé, auteur du  d'un ouvrage sur la sorcellerie ;
 Pierre Massé (1898-1987), économiste, haut commissaire du Plan.

Voir aussi 
 Pierre Masse, avocat, sénateur et secrétaire d'État, mort en déportation en 1942